Ольга Богданова:
 Богданова, Ольга Константиновна (1896—1982) — советский химик-органик, лауреат Сталинской премии.